Иван Никитич Ананьев (27 октября 1904, д. Интюшово, Тульская губерния, Российская империя — 8 декабря 1973, Москва, СССР) — советский военный деятель и ученый, генерал-майор инженерно-технической службы (31.05.1954), член-корреспондент Академии артиллерийских наук (14.04.1947),  (1947), профессор (1947).

Биография 
Родился 27 октября 1904 года в деревне Интюшово, ныне Привокзального территориального округа единого муниципального образования города Тула. Русский. С сентября 1918 года — учащийся профессионально-технической школы в Туле. С сентября 1922 года — слесарь, разметчик Тульского оружейного завода. Одновременно учился в Тульском вечернем рабочем механическом техникуме. С сентября 1927 года — студент механического факультета Ленинградского политехнического института.

С сентября 1930 года — в Красной армии: слушатель артиллерийского факультета Военно-технической академии РККА им. Ф. Э. Дзержинского. После окончания академии в декабре 1931 года оставлен в ней инженером лаборатории, а с июля 1932 года назначен старшим инженером лаборатории приборов управления артиллерийским огнем. С марта 1933 года — помощник начальника лаборатории военных приборов. С января 1934 года — на преподавательской работе в Артиллерийской академии РККА им. Ф. Э. Дзержинского: преподаватель специального технического цикла; с февраля 1937 года — старший преподаватель кафедры оптических приборов; с августа 1938 года — профессор кафедры артиллерийских приборов; с мая 1942 года — начальник кафедры, с января 1944 года — старший преподаватель, с февраля 1946 года — заместитель начальника кафедры артиллерийских приборов Артиллерийской академии им. Ф. Э. Дзержинского. С января 1948 года — начальник кафедры артиллерийских приборов, с сентября 1957 года — начальник кафедры приборов управления артиллерийским огнем, автоматики, телемеханики и вычислительной техники, с января 1960 года — начальник кафедры № 22 Военной артиллерийской инженерной академии им. Ф. Э. Дзержинского. С октября 1960 года генерал-майор инженерно-технической службы Ананьев в запасе.

Крупный специалист по прицельным устройствам наземной, зенитной и воздушной артиллерии. Конструктор авиационных прицелов. Тема докторской диссертации «Основы устройства прицелов». Автор более 20 научных работ по этим вопросам.

Умер 8 декабря 1973 года. Похоронен в Химкинском кладбище в Москве.

Награды 
 орден Ленина (30.12.1956)
 орден Красного Знамени (15.11.1950)
 два ордена Красной Звезды (06.11.1945, 17.11.1945)
 орден «Знак Почёта» (25.05.1936)
 медали в том числе:
 «За боевые заслуги» (03.11.1944)
 «За оборону Москвы» (1944)
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)

Труды 
 Автоматические прицелы. Л.: Арт. академия, 1934;
 Курс прицельных приспособлений. Кн. 1-я. Прицельные приспособления полевой и зенитной артиллерии. Л.: Арт. академия, 1938. 110 с.;
 Артиллерийские приборы. Устройство и эксплуатация. М., 1945;
 Основы устройства прицелов. М.: Воениздат, 1947. 440 с.;
 Орудийные поправки в установки прицела и способы их учёта // Артиллерийский журнал. 1957. № 7. С. 41-48;
 Танковые армии в наступательных операциях Великой Отечественной войны // Военно-исторический журнал. 1962. № 5. С. 10-24.

Примечания

Литература 
 
 ЦАМО РФ, личное дело, инв. № 0780384. Л. 1-35.

Ссылки 
  Постановление ЦИК СССР от 25 мая 1936 года. Ч. III
 «Память Народа» — информационный проект
Члены-корреспонденты Академии артиллерийских наук
Персоналии:Тульский оружейный завод
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета
Выпускники Военной академии РВСН имени Петра Великого
Артиллеристы СССР
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Преподаватели Военной академии РВСН имени Петра Великого
Похороненные на Химкинском кладбище